Петра Папп (; род. 22 августа 1993, Сегед) — венгерская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2012).

Биография 
В 2009 году победила на юношеском чемпионате Венгрии в возрастной категории U16. Многократно представляла Венгрию на юношеских чемпионатах Европы по шахматам и юношеских чемпионатов мира по шахматам в различных возрастных категориях. В 2011 году завоевала золотую медаль в индивидуальном зачёте и серебро в командном зачёте на командном первенстве Европы в возрастной категории U18.

В женских чемпионатах Венгрии по шахматам завоевала золотою (2012) и бронзовую (2009) медали.

Представляла Венгрию на трёх шахматных олимпиадах (2012—2016), и на двух командных чемпионатах Европы по шахматам (2013—2015), где в индивидуальном зачёте завоевала бронзовую медаль (2013).

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Венгрии